Westmorland, antigament Westmoreland, a l'illa de Gran Bretanya
 Westmoreland (Kansas)
 Westmoreland (Nou Hampshire)
 Westmoreland (Tennessee)
 William Childs Westmoreland (1914 – 1995), general estatunidenc